

Чахорово — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Чахорово — село в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства